Laslo Đere var regerande mästare, men drog sig ur innan turneringen startade på grund av en skada. 

Cristian Garín vann titeln efter att ha besegrat Gianluca Mager med 7–6(7–3), 7–5 i finalen.

Seedning

 Dominic Thiem (Kvartsfinal)
 Dušan Lajović (Andra omgången)
 Cristian Garín (Mästare)
 Guido Pella (Första omgången)
 Borna Ćorić (Semifinal)
 Laslo Đere (Drog sig ur)
 Albert Ramos Viñolas (Första omgången)
 Casper Ruud (Första omgången)
 Fernando Verdasco (Första omgången)

Lottning

Finaler

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Andrej Martin (Flyttad till huvudturneringen)
  Attila Balázs (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Federico Coria (Kvalificerad)
  Federico Gaio (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Gianluca Mager (Kvalificerad)
  Jozef Kovalík (Kvalificeringsmatch)
  Pedro Martínez (Kvalificerad)
  Alessandro Giannessi (Första kvalomgången, drog sig ur)

Kvalificerade
  Pedro Martínez
  Gianluca Mager
  Federico Coria
  João Domingues

Lucky losers
  Attila Balázs
  Federico Gaio

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Rio Open 2020 – Singel